Гри́бова — женская форма русской фамилии , и топоним:

 Топоним
 Грибова (Грибово) — село в Дрокиевском районе Молдавии.
 Грибова — деревня в Некоузском районе Ярославской области, Россия.
 Грибова — село в Лановецком районе Тернопольской области, Украина.

 Фамилия
 Грибова, Авдотья Никифоровна (1800 — после 1850) — русская купчиха 3-й гильдии.
 Грибова, Валерия Викторовна (род. 1965) — российский учёный, член-корреспондент РАН (2022).
 Грибова, Елена Геннадьевна (род. 1967) — российская актриса театра и кино.
 Грибова, Елена Ивановна (1919—1986) — советская оперная певица.
 Грибова, Любовь Степановна (1933—1986) — советская учёная-этнограф.
 Грибова, Людмила Дмитриевна — руководитель «Театра трёх муз».
 Грибова (Ильинова), Олеся Александровна (род. 1983) — российская футболистка.
 Грибова, Татьяна Владимировна (более известна как Зайцева; род. 1978) — российская футболистка и футбольный тренер.

См. также 
  (значения)
 Грибова Рудня — село в Репкинском районе Черниговской области, Украина.
 Грибова Слобода — деревня в Кировском районе Могилёвской области, Белоруссия.